Гласс (, ) — прізвище. Відомі носії:

 Джефф Гласс (; 1985) — канадський хокеїст, воротар.
 Картер Гласс (; 1858–1946) — американський політик-демократ.
 Чарльз Едвард Гласс (; 1934–1998) — американський збирач та дослідник кактусів.

Інше 
 Камео гласс — імітація камеї засобами склоробства.

Див. також 
 Ґласс